The Best ist:

 in der Musik u. a. der Titel vieler Kompilationen, etwa:
 The Best (t.A.T.u.-Album) von t.A.t.U.
 The Best (Rockhaus-Album) von Rockhaus

 sowie der Titel eines Songs,
 The Best (Lied), ein Rocksong von Bonnie Tyler, der vor allem in der Version von Tina Turner bekannt wurde.

 eine Bezeichnung für Ehrungen der FIFA im Rahmen der The Best FIFA Football Awards